Hatówki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
 Hatówki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.